Woodlawn Park kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Woodlawn Park (Kentucky)
Woodlawn Park (Oklahoma)